Davisov pokal 1972 je bil enainšestdeseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Severna in Srednja Amerika

Južna Amerika

Finale

Vzhodni del

Cona A

Cona B

Finale

Evropski del

Cona A

Finale

Cona B

Finale

Mednarodni del

Prvi krog

Finale

1972 v športu
1972